Рафаел Надал је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Станисласа Вавринку са 6:2, 6:4.

Носиоци 

  Новак Ђоковић (друго коло)
  Роџер Федерер (треће коло)
  Енди Мари (четвртфинале)
  Давид Ферер (четвртфинале)
  Рафаел Надал (победник)
  Томаш Бердих (полуфинале)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Ришар Гаске (друго коло)

<li>  Јанко Типсаревић (прво коло)
<li>  Марин Чилић (прво коло)
<li>  Николас Алмагро (друго коло)
<li>  Милош Раонић (друго коло)
<li>  Томи Хас (треће коло)
<li>  Кеј Нишикори (четвртфинале)
<li>  Станислас Вавринка (финалиста)
<li>  Жил Симон (треће коло)''

 Жреб 

 Завршница 
{{Тенис-8 играча и 3 сета
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале

| team-width=175

| RD1-seed1=15
| RD1-team1= Станислас Вавринка
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6<sup>9
| RD1-score1-3=6
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Жо Вилфрид Цонга
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=7<sup>11
| RD1-score2-3=4

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Енди Мари
| RD1-score3-1=6<sup>3
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Томаш Бердих
| RD1-score4-1=7<sup>7
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=5
| RD1-team5= Рафаел Надал| RD1-score5-1=4
| RD1-score5-2=7<sup>7
| RD1-score5-3=6
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Давид Ферер
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6<sup>3
| RD1-score6-3=0

| RD1-seed7=WC
| RD1-team7= Пабло Андухар| RD1-score7-1=6| RD1-score7-2=7| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=14
| RD1-team8= Кеј Нишикори
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=5
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=15
| RD2-team1= Станислас Вавринка
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= Томаш Бердих
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=4

| RD2-seed3=5
| RD2-team3= Рафаел Надал
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=WC
| RD2-team4= Пабло Андухар
| RD2-score4-1=0
| RD2-score4-2=4
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=15
| RD3-team1= Станислас Вавринка
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=4
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=5
| RD3-team2= Рафаел Надал
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3=
}}

 Горња половина 

 Група 1 
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четвртфинале

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Г. Димитров| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Х. Марти
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= С. Хиралдо
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Клижан
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= М. Копил
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= С. Вавринка
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= М. Раонић
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=7<sup>7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=6<sup>5
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Д. Гофен
| RD1-score11-1=6<sup>2
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ф. Вердаско
| RD1-score12-1=7<sup>7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Р. Хасе
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6<sup>6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=7<sup>8
| RD1-score14-3=2

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н. Ђоковић
| RD2-score01-1=6<sup>6
| RD2-score01-2=7<sup>10
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Г. Димитров
| RD2-score02-1=7<sup>8
| RD2-score02-2=6<sup>8
| RD2-score02-3='6

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= С. Хиралдо
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=15
| RD2-team04={{nowrap| С. Вавринка}}
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=12
| RD2-team05= М. Раонић
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6<sup>7
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ф. Вердаско
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=7<sup>9

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Р. Хасе
| RD2-score07-1=6<sup>5
| RD2-score07-2=6<sup>2
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=7
| RD2-team08={{nowrap| Ж. В. Цонга}}
| RD2-score08-1=7<sup>7
| RD2-score08-2=7<sup>7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Г. Димитров
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=1
| RD3-seed02=15
| RD3-team02={{nowrap| С. Вавринка}}
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Ф. Вердаско
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=7
| RD3-team04=

Група 2 
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Треће коло
|RD4=Четвртфинале

|RD1-seed03=LL
|RD1-team03= М. Матошевић
|RD1-score03-1=2
|RD1-score03-2=7<sup>7
|RD1-score03-3=4
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Ф. Мајер
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6<sup>5
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Ж. Шарди
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=7<sup>7
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= О. Зебаљос
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=6<sup>3
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07=
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=5
|RD1-score07-3=3
|RD1-seed08=16
|RD1-team08= Ж. Симон
|RD1-score08-1=2
|RD1-score08-2=7
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=9
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=6<sup>5
|RD1-score09-2=3
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Х. Монако
|RD1-score10-1=7<sup>7
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= К. Андерсон
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=Q
|RD1-team12= Џ. Левин
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=2
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Ј. Јанович
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= С. Квери
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=3
|RD2-team01= Е. Мари
|RD2-score01-1=7<sup>13
|RD2-score01-2=7<sup>7
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Ф. Мајер
|RD2-score02-1=6<sup>11
|RD2-score02-2=6<sup>3
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Ж. Шарди
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=6<sup>5
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=16
|RD2-team04= Ж. Симон
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=7<sup>7
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=
|RD2-team05= Х. Монако
|RD2-score05-1=6<sup>5
|RD2-score05-2='''6
|RD2-score05-3=4
|RD2-seed06=
|RD2-team06=

Доња половина

Група 3 
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четвртфинале

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Ж. Соуза
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6<sup>0
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Б. Пер
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7<sup>7
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ф. Фоњини
| RD1-score05-1=6<sup>4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6<sup>5
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Јужни
| RD1-score06-1=7<sup>7
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=7<sup>7

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Т. Камке
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=0<sup>r
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= Н. Алмагро
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= Т. Хас
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= А. Сепи
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Т. Робредо
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Г. Малис
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Д. Истомин
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Р. Надал
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6'''
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Б. Пер
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=

Група 4 
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четвртфинале

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ф. Лопез
| RD1-score03-1='''6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04=
| RD1-team04={{nowrap| Д. Химено-Травер}}
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Џ. Изнер
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=7<sup>10
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Г. Гарсија-Лопез
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6<sup>8
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= П. Андухар
| RD1-score07-1=6<sup>6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= М. Чилић
| RD1-score08-1=7<sup>8
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=1

| RD1-seed09=14
| RD1-team09= К. Нишикори
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Ј. Мелцер
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= В. Троицки
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Гранољерс
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Б. Томић
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Р. Штјепанек
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Р. Гаске
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3=4
| RD2-seed02=
| RD2-team02=

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2013.